Андре ди Каштру Перейра (; 2 апреля 1988 года, Гондомар) — португальский футболист, полузащитник клуба «Брага».

Клубная карьера 
Андре Каштру начинал свою карьеру футболиста в «Порту». 2 февраля 2008 года он дебютировал в португальской Примейре, выйдя на замену в домашнем матче с клубом «Униан Лейрия». С середины того же года Каштру на правах аренды выступал за команду Сегунды «Ольяненсе», с которой в 2009 году вышел в Примейру. 13 сентября того же года он забил свой первый гол на высшем уровне, открыв счёт уже на первой минуте домашнего поединке против «Академики» из Коимбры.

Летом 2010 года Каштру вернулся в «Порту», но уже в январе следующего года был отдан в аренду хихонскому «Спортингу». 29 января он забил свой первый гол в испанской Примере, открыв счёт на третьей минуте гостевого матча с «Мальоркой».

Сезон 2012/13 Каштру провёл за «Порту», а с августа 2013 года выступал за турецкую «Касымпашу». 6 мая 2017 года он сделал дубль в гостевой игре Суперлиги с «Галатасараем».

В июле 2017 года португалец перешёл в турецкий «Гёзтепе», вернувшийся в Суперлигу.

Достижения 
 «Порту»
 Чемпион Португалии (3): 2007/08, 2010/11, 2012/13
 Обладатель Суперкубка Португалии (1): 2012
 Победитель Лиги Европы УЕФА: 2010/11
 Финалист Кубка португальской лиги: 2012/13

 «Ольяненсе»
 Победитель Второй лиги Португалии: 2008/09

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте mackolik.com 
 
 Профиль на worldfootball.net 
 

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки олимпийской сборной Португалии по футболу
Игроки ФК «Порту»
Игроки ФК «Ольяненсе»
Игроки ФК «Спортинг» Хихон
Игроки ФК «Касымпаша»
Игроки ФК «Гёзтепе»
Игроки ФК «Брага»